Alessandro Mazzoli – politico italiano
Davide Simon Mazzoli – scrittore, regista e produttore cinematografico italiano
Giacomo Samuele Mazzoli – politico italiano
Giancarlo Mazzoli – latinista italiano
Giuseppe Mazzoli – scultore italiano
Giuseppe Mazzoli – allenatore di calcio e calciatore italiano
Leonardo Mazzoli – pilota motonautico italiano
Pat Mazzoli – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Romano Mazzoli – politico e avvocato statunitense
Silvio Mazzoli – calciatore italiano

Pagine correlate
Marco Mazzoli